A Stay a következőket jelentheti:

 Stay, Maurice Williams 1960-as dala
 Stay, a Pink Floyd 1972-es dala
 Stay, David Bowie 1976-os dala
 Stay, a Shakespears Sister 1992-es dala
 Stay, Bonnie Tyler dala az 1993-ban megjelent Silhouette in Red lemezről
 Stay (Faraway, So Close!), a U2 1993-as dala
 Stay, az Eternal 1994-es dala
 Stay (I Missed You) Lisa Loeb 1994-es dala
 Stay, a német Sash! és La Trec 1997-ben megjelent kislemeze
 Stay, a Radford 2000-es dala
 Stay, David Guetta 2004-es dala
 Stay, Ne-Yo 2006-os dala
 Stay, a Simply Red 2007-es albuma
 Stay, Jay Sean 2008-as dala
 Stay: Yoake no Soul, a Garnet Crow japán együttes 2008-as albuma
 Stay, Tooji norvég–iráni énekes dala a 2012-es Eurovíziós Dalfesztiválon
 Stay, Rihanna 2013-as dala
 Stay Kygo és Maty Noyes 2015-ös dala
 Stay, Zedd és Alessia Cara 2017-es dala
 Stay, Anna Odobescu moldáv énekesnő dala a 2019-es Eurovíziós Dalfesztiválon
 Stay (Don’t Go Away), David Guetta és Raye 2019-es dala
 Stay, Hurts 2019-es dala
 Stay, Monika Linkytė litván énekesnő dala a 2023-as Eurovíziós Dalfesztiválon